

Населені пункти та їхні частини
 Вжесьня — місто в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Вжесня — гміна в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Вжесня — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Вжесня — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вжесня — частина села Усткув у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Вжесьня

Примітки